Le tournoi d'Édimbourg est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1971, classée en catégorie Dewar Cup, se dispute à Édimbourg du 12 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Françoise Dürr.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Evonne Goolagong et Julie Heldman.

Faits marquants 
Il s'agit de la première des quatre manches de la Dewar Cup 1971. Les manches suivantes se déroulent successivement à Billingham, Aberavon et Torquay avant la finale à Londres.

Virginia Wade reprend la compétition après sa blessure à la cheville à Orange en août. 

La victoire d'Evonne Goolagong lui rapporte .

Deux mille spectateurs ont assisté aux finales.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Édimbourg
 Saison 1971 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
Edimbourg